

Населені пункти та їхні частини
 Стара Весь — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Пухачув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Ленчна Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Конськоволя Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — село в гміні Морди Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — село в гміні Надажин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — село в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Вілямовіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Стара Весь — частина міста Яблоново-Поморське в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Весь — частина міста Кутно в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина міста Белхатув у Белхатовському повіті Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина міста Буковно в Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина міста Ліманова в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина міста Козеніце в Козеницькому повіті Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина міста Седльце в Мазовецькому воєводстві
 Стара Весь — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Стара Весь — частина міста Пщина в Пщинському повіті Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина міста Ратибор у Рациборському повіті Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина міста Кельців у Свентокшиському воєводстві
 Стара Весь — частина села Пшеєнслав у гміні Осечниця Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Божеєвічкі в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Весь — частина села Тшещон у гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Весь — частина села Редеч-Крукови в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Весь — частина села Жально в гміні Кенсово Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Весь — частина села Яново в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Весь — частина села Щецин у гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Весь — частина села Крашиці в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Весь — частина села Звяртув у гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Мосьциська в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Невенґлош у гміні Чемерники Радинського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Кольонія-Сітно в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Хутче в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Бяловоля в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Вельонча в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Воля-Бистшицька в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Зарудзе в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Явідз у гміні Спічин Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Хоменциська-Дуже в гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Дорогуськ у гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Високе в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Журавниця в гміні Звежинець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Сайчиці в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Козя-Ґура в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Чолкі в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Поточек у гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Опока-Дужа в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Мане в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Вулька-Злоєцька в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Божа-Воля в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Кондрати в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Ліпниця в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Седліще в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Белчонць у гміні Чемерники Радинського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Кульчин у гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Типін у гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Подгущка в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Пнювек у гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Шопінек у гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Плоське в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Тересін у гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Лузький в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Вєльке (Велике) в гміні Абрамів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Став-Ноаковський в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Сулув у гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Стабрув у гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Вулька-Стара-Кіянська в гміні Острів-Любельський Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Каліновиці в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Рудка-Козловецька в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Навуз у гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Лещани в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Келчевіце-Ґурне в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Войцешкув у гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Буковіна в гміні Біща Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Ярославець у гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Став у гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Камень у гміні Камінь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Заґроди в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Кринка в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Майдан-Скербешовський в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Переспа в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Чартовчик у гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Подльодувек у гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Цемно в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Красне в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Лемішув (Лемешув) у гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Виґнаньце в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Чернеюв у гміні Камінь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Люте в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Косинь у гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь — частина села Лазьники в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Калениці в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Воля-Вевецька в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґзув у гміні Слупія Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Топорув у гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Коцежев-Косьцельни в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Чатолін у гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Доманевиці в гміні Доманевіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Пяскі в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Собень у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Броншевіце в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Захожув у гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Ухань-Ґурни в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Беднари в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Влинь у гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Невершин у гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Жардкі в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Вейсце в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Маужиці в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Вжечко в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Монколиці в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґрабувка в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Пщонув у гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Овечкі в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Тшцянка в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Бучек у гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Зельковиці в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Ямно в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Воля-Задомбровська в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Мислакув у гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Монкошин у гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Злакув-Косьцельни в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Мосткі в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Ліпіче в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Лашев у гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Замосць у гміні Чарноцин Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Недзьвяда в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґонскі в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Заґужиці в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Бжеґ у гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Селіґув у гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Дробниці в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Блендув у гміні Хонсно Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Каршніце-Дуже в гміні Хонсно Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Тварда в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — частина села Красне-Потоцьке в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґлевець у гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Скшинка в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Лишковіце в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Сьміловиці в гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Серославиці в гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Плавовиці в гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґрушув у гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Люшовиці в гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Гарменже в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Лобзув у гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Компйолкі в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Яксиці в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Янковиці в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Якубовиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Слупув у гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Яновиці в гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Мірошув у гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґлупчув у гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Стшеґова в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Прошувкі в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Янушовиці в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Венцковиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Карчовиці в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Задроже в гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Соколовиці в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Мочидло в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Псари в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Цяновиці в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Седлиська в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Ваґановиці в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Дземенжиці в гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Тропішув у гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Яніковиці в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґрушув-Великий в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Заліпе в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Вавженьчиці в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Боженцин у гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Пшисека в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Сулковиці в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Лександрова в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Заблендза в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Воля-Венцлавська в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Болеслав у гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґолачеви в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Тарновець у гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Поромбка в гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Вельможа в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Ксьонжніце-Великі в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Вежбе в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Клімонтув у гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Єжувка в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Компеле-Великі в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Бембло в гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Даміце в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Чаєнчиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Бобін у гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Лентковиці в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Чушув у гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Доманевиці в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Длужець у гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Надзув у гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Пашкувка в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Злотники в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Кадзиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Машкув у гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Маршовіце в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґоща в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Влостовиці в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Тронтновиці в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Біскупиці в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Щитники в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Воля-Менджеховська в гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Тенґобоже в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Калісь у гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Сьвідник у гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Бжеґі в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Обрите в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Кльватка-Крулевська в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Шафранкі в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Ґозлін-Ґурни в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Пцин у гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Мацежиш у гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Бартодзєє в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Дзьвежно в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Суменжне в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Каліново в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Сусковоля в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Раєць-Подуховни в гміні Єдльня-Летнісько Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Охудно в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Кшижановиці в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Маломежиці в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Подґуже в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Ліпа в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Домброва в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Полічна в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Пястув у гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Садковіце в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Ґосьцевич у гміні Борове Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Коморово в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Вельґе в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Ковалькув у гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Кобиля-Воля в гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Рудкі в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Пожондзе в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Лазиська в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Бонкова в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Калкув у гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Чарноляс у гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Пакослав у гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Лавечко-Старе в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Пшиленк у гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Тшцянка в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Зволя в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Хехли в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Вулька-Лаґовська в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Вулька-Замойська в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Бабін у гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Лаґушув у гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Мшадля-Дольна в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Пучиці в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Ґембажув у гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь — частина села Жендзяновиці в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Збиднюв у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Дульча-Велика в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Сковежин у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Мазярня в гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Подлешани в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Гуцисько в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Воля-Мелецька в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Тшеснь у гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Острови-Барановські в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Камйонка в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Заріче (Зажече) в гміні Нисько Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Весь — частина села Кольниця в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Стара Весь — частина села Ольшини в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Стара Весь — частина села Вільґоща в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Пшечиці в гміні Меженцице Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Отоля в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Пшиходи в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Сольца в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Завадка в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Сьлензани в гміні Лелюв Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Шиці в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Олудза в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Лани-Великі в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Рокітно в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Воля-Лібертовська в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Добракув у гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Цисова в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Кідув у гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Сядча в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Вежбиця в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стара Весь — частина села Ржухув у гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Радковиці в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґжеґожовиці в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Вонсош у гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Коцина в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Болешин у гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Крайно-Перше в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Одонув у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Жарчице-Дуже в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Лаґевники в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Пйотровець у гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Скоркув у гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Коцьмежув у гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Курув у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Пшечув у гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Хелмце в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Скали в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Стара Слупя в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Вшахув у гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Конечно в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Мілкув у гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Буковяни в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Кробелиці в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Ублінек у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Закшув у гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Войновиці в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Пшелай в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Войцеховиці в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Пасьмехи в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Серадзиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґаце-Слупецькі в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Сулковиці в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Модлібожице в гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Подленже в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Наґужанкі в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Рикошин у гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Тарчек у гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Венґлешин у гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Пшеушин у гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Яжомбкі в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Піскшин у гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Хрущина-Мала в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Токарня в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Бощинек у гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Яніна в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Скорчув у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Лехув у гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Кшчонув у гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Обехув у гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Маслув-Перший в гміні Маслув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Щуковиці в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Мендзиґуж у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Непровиці в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Старий Венґжинув у гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Вуєчка в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Марцинковіце в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Костомлоти-Перші в гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Садове в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Спрова в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Пшепюрув у гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Борониці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Далеховиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Пшедедвоже в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Дембно в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Моравянкі в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Хвалібоґовиці в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Ксани в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Нова Весь у гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Ліпіни в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Домашовиці в гміні Маслув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Росохи в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґалензиці в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Стравчинек у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Пшиґрадув у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Дмосиці в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Колачковиці в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Слоновиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Рашкув у гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Стояновиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Кузкі в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Лави в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Макошин у гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Здановиці в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Кшишковиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Жерники-Дольне в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Носув у гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Кробліце-Пенховські в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Скурниці в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Адамчовиці в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Стравчин у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Беліни в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґодув у гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Пширомб у гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Збжа в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Обіце в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Халупкі в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Брудзув у гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Бжезіни в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Чижув у гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Лехувек у гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Воля-Лаґовська в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Обленґорек у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Ґуркі в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Блотниця в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Скотники-Дольне в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Боґуцице-Перші в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Судул у гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Конари в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Хшанув у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Заборовиці в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Чартошови в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Весь — частина села Камень у гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Стшижев у гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Бжезьно в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Стара Весь — частина села Крушево в гміні Уйсце Пільського повіту Великопольського воєводства
 Стара Весь — колонія в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Стара Весь — колонія в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства

Примітки